Les Masters d'Allemagne de snooker 2015 sont un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2014-2015 de snooker. Il s'est déroulé du 4 au  au Tempodrom de Berlin.

L'Anglais Mark Selby remporte cette édition contre son compatriote Shaun Murphy 9 frames à 7.

Faits marquants 
 Le Chinois Ding Junhui, tenant du titre, est éliminé dès le premier tour contre le Gallois Ryan Day.
 L'Anglais Judd Trump réalise le  break maximum de l'histoire durant son match l'opposant à son compatriote Mark Selby.

Dotation

Tableau final

Références 

2015
Sport en Allemagne en 2015
Sport en février 2015